Фор-Марді́к () — містечко й колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. У 2010 році муніципалітет асоціювався з Дюнкерком. Населення —  осіб (2008).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на північ від Парижа, 70 км на північний захід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 2415 осіб у працездатному віці (15-64 років) 1508 були активні, 907 — неактивні (показник активності 62,4%, у 1999 році було 60,5%). З 1508 активних працювало 1270 осіб (760 чоловіків та 510 жінок), безробітних було 238 (104 чоловіки та 134 жінки). Серед 907 неактивних 255 осіб було учнями чи студентами, 243 — пенсіонерами, 409 були неактивними з інших причин.

У 2008 році у муніципалітеті числилось 1404 оподатковані домогосподарства у яких проживало 3636 осіб, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт міста
 Фор-Мардік на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фор-Мардік на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор
1622 у Європі